Ärztegelöbnis oder Arztgelöbnis bezeichnet:

 den Eid des Hippokrates
 die Genfer Deklaration des Weltärztebundes